Pure puede referirse a:

 Pure, una población y comuna francesa, sita en el departamento de Ardenas.
 Pure, es el nombre de una película británica producida en 2002 protagonizada por Molly Parker, Harry Eden, David Wenham y la nominada al Óscar Keira Knightley.
 Pure, es el nombre de una premiada novela publicada en 2011 en inglés por el novelista británico Andrew Miller.
 Pure, es el nombre de un disco EP de la banda de rock alternativo estadounidense "The Jesus Lizard", lanzado en 1989.
Pure, serie de televisión canadiense de 2017.